

Населені пункти та їхні частини

 Янувек — село в гміні Єжув-Судецький Єленьогурського повіту Нижньосілезького воєводства
 Янувек — село в гміні Йорданув-Шльонський Вроцлавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Янувек — село в гміні П'яскі Свідницького повіту Люблінського воєводства
 Янувек — село в гміні Пйонтек Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Янувек — село в гміні Ґруєць Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Янувек — село в гміні Вежбно Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Янувек — село в гміні Віскіткі Жирардовського повіту Мазовецького воєводства
 Янувек — село в гміні Одживул Пшисуського повіту Мазовецького воєводства
 Янувек — село в гміні Пацина Ґостинінського повіту Мазовецького воєводства
 Янувек — село в гміні Чоснув Новодворського повіту Мазовецького воєводства
 Янувек — село в гміні Тарчин Пясечинського повіту Мазовецького воєводства
 Янувек — село в гміні Желехув Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Янувек — село в гміні Мщонув Жирардовського повіту Мазовецького воєводства
 Янувек — село в гміні Штабін Августівського повіту Підляського воєводства
 Янувек — частина міста Модлібожице в Янівському повіті Люблінського воєводства
 Янувек — частина міста Лодзь в Лодзинському воєводстві
 Янувек — частина міста Варшава в Мазовецькому воєводстві
 Янувек — частина села Уршулін у гміні Новодвур Рицького повіту Люблінського воєводства
 Янувек — частина села Соколув у гміні Ґощанув Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Янувек — частина села Кароліна в гміні Ґощанув Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Янувек — частина села Заборувек у гміні Лешно Варшавського-Західного повіту Мазовецького воєводства
 Янувек — частина села Комори-Домбровне в гміні Сонськ Цехановського повіту Мазовецького воєводства
 Янувек — частина села Чернікув-Опатовський в гміні Опатув Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Янувек — частина села Заблоце в гміні Ґжеґожев Кольського повіту Великопольського воєводства
 Янувек — колонія в гміні Мелґев Свідницького повіту Люблінського воєводства
 Янувек — колонія в гміні Неборув Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Янувек — колонія в гміні Толькмицько Ельблонзького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Янувек — осада в гміні Дружбіце Белхатовського повіту Лодзинського воєводства

Примітки